Bielowas bezeichnet:
 Białowąs, Ort in Polen

Bialowas ist der Familienname folgender Personen:
 Dwight Bialowas (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Frank Bialowas (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Gregor Bialowas (* 1959), österreichischer Gewichtheber
 Ryszard Białowąs (1947–2004), polnischer Basketballspieler